Le Strikers de Fort Lauderdale sont le nom de quatre franchises de soccer (football) de la ville de Fort Lauderdale dans l'État de Floride aux États-Unis :

 Strikers de Fort Lauderdale (1977-1983) de la North American Soccer League (1968-1984) ;
  de l'American Soccer League, puis de l'American Professional Soccer League ;
 Strikers de Fort Lauderdale (1995), avant d'être renommée  de la United Soccer Leagues ;
 Strikers de Fort Lauderdale (2006-2016) de la North American Soccer League (2011-2017).